Bachorza ist ein polnischer Ortsname:
 Bachorza (Ryn), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wiesenthal, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Bachorza (Zakrzewo), Dorf im Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Bachorza (Huszlew), Dorf im Powiat Łosicki, Woiwodschaft Masowien
 Bachorza (Sokołów Podlaski), Dorf im Powiat Sokołowski, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Bachorze